

En tant que toponyme 
 Monze, commune française.
 Monze, localité de Zambie
 District de Monze, en Zambie

Homonymie de toponyme